Gemeinschaft Sankt Michael ist
 ein Zweig der Berneuchener Bewegung
 ein Tarnname der Sturmschar